Маджизано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, в провинции Катандзаро.

Население составляет 1316 человек (2008 г.), плотность населения составляет 42 чел./км². Занимает площадь 31 км². Почтовый индекс — 88050. Телефонный код — 0961.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы. Кроме того, память Пресвятой Богородицы совершается 8 декабря. Покровителями коммуны почитаются святые Пётр и Симон.

В коммуне имеются
 Успенский храм (Chiesa Santa Maria Assunta)
 Молельня Пресвятой Богородицы (Madonna della Luce)

Демография 
Динамика населения:

Примечания

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики